Monroe County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monroe County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 76000439
 Monroe County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001121
 Monroe County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 76000012
 Monroe County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000258
 Monroe County Courthouse (Mississippi), ID-Nr. 78001623
 Monroe County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 80003168
 Monroe County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 09000097
 Monroe County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 95000341
 Monroe County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 82000689